Oratorianerkirche werden Kirchen der Kongregation vom Oratorium des heiligen Philipp Neri genannt.

Zu ihnen zählen:
 Oratorianerkirche (Birmingham)
 St. Michael (Frankfurt-Nordend) mit dem Zentrum für Trauerseelsorge des Bistums Limburg
 Oratorianerkirche (London)
 St. Laurentius (München)
 Basilika Saint-Epvre, Nancy
 Oratorianerkirche (Oxford)
 Basilika St. Philipp Neri und St. Johannes der Täufer, Poświętne, Polen
 Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), die Gründung Neris in Rom
 Girolamini (Neapel)